Сетово — посёлок в Тобольском районе Тюменской области, административный центр в Сетовского сельского поселения.

Расположен на берегу реки Суклёмки, рядом проходит железнодорожная ветка Тюмень — Сургут, имеется станция Сетево (открыта в 1973 году).

Годом основания посёлка считается 1970-й. Посёлок появился на месте деревни Нефедьева (Сетово построено на холме, деревня Нефедьева составила его подгорную часть). Нефедьева упоминается среди деревень Левобережья Тобола, в документах 1799 года.

В посёлке работает школа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района